Panjiang bezeichnet:

 Panjiang (Guiding) (盘江镇), Großgemeinde im Kreis Guiding in der chinesischen Provinz Guizhou
 Panjiang (Panzhou) (盘江镇), Großgemeinde der Stadt Panzhou in der chinesischen Provinz Guizhou
 Panjiang (Zhanyi) (盘江镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Zhanyi in der chinesischen Provinz Yunnan
 Panjiang (Jiahe) (盘江乡), Gemeinde im Kreis Jiahe in der chinesischen Provinz Hunan
 Panjiang (Jianshui) (盘江乡), Gemeinde im Kreis Jianshui in der chinesischen Provinz Yunnan